Großsteingrab Granzin steht für:

 Großsteingrab Granzin (Greven) in Granzin, Greven, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingräber bei Granzin, anderer Name für die Großsteingräber bei Bengerstorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern